Пфаффианом кососимметричной матрицы называется некоторый многочлен от её элементов, квадрат которого равен определителю этой матрицы. Как и определитель, пфаффиан является ненулевым только для кососимметричных матриц размера , и в этом случае его степень равна n.

Примеры

Определение 

Пусть  обозначает множество всех разбиений множества  на неупорядоченные пары (всего существует  таких разбиений). Разбиение  может быть записано

 

где  и . Пусть

 

обозначает соответствующую перестановку, а  — знак перестановки .
Нетрудно видеть, что  не зависит от выбора .

Пусть  обозначает  кососимметричную матрицу. Для разбиения  определим

 

Теперь можно определить пфаффиан матрицы A как

 

Пфаффиан кососимметричной матрицы размера  для нечётного n равен нулю по определению.

Рекурсивное определение 
Пфаффиан матрицы размера  полагается равным 1; пфаффиан кососимметричной матрицы A размера  при  может быть определён рекурсивно следующим образом:

 

где индекс  может быть выбран произвольно,  — функция Хевисайда,  обозначает матрицу A без i-той и j-той колонки и строки.

Альтернативное определение 

Для  кососимметричной матрицы  рассмотрим бивектор:

 

где  есть стандартный базис в . Тогда пфаффиан определяется следующим уравнением:

 

где  обозначает внешнее произведение n копий .

Свойства 
Для  кососимметричной матрицы  и для произвольной  матрицы :

 

 

 

 

 Для блок-диагональной матрицы

 

 Для произвольной  матрицы :

История 

Термин «пфаффиан» был введён Кэли и назван в честь немецкого математика Иоганна Фридриха Пфаффа.

Примечания

Литература 
 
 

Матричные инварианты
Многочлены